Messier 26, otvoreni skup u zviježđu Štit 
M26 Pershing, američki tenk iz Drugog svjetskog rata
M26, američka ručna bomba intenzivno korištena tijekom Vijetnamskog rata